Landpartie steht für:

 einen Ausflug 
 Landpartie (Veranstaltung), Gartenfestival
 Landpartie (NDR), Fernsehserie (ab 1999)
 Landpartie (Anthologie), literarische Werkschau des Hildesheimer Literaturinstituts (ab 2005)

Eine Landpartie steht für:
 Eine Landpartie (1936), französischer Film von Jean Renoir
 Unter Verdacht: Eine Landpartie, deutscher Fernsehfilm von Friedemann Fromm (2003)
 Laurel und Hardy: Eine Landpartie, US-amerikanischer Film von James Parrott (1929)

Siehe auch: